Concilio di Hieria
 Concilio in Trullo del 692
 Concili sull'esicasmo – concili tenuti a Costantinopoli nel XIV secolo